NGC 3569 (другие обозначения — UGC 6238, MCG 6-25-20, ZWG 185.18, PGC 34075) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1864 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3569
Большая Медведица (созвездие)